Плеј-оф Еврокупа у кошарци 2019/20. почиње 17. марта, а завршава се 27. априла 2020. У четвртфиналу се игра на две победе, а у полуфиналу и финалу на три победе. Дана, 25. марта сва Евролигашка такмичења су одложена и суспендована и сезона је прекинута услед пандемије изазване вирусом корона у Европи и у Свету. Први пут неће бити победника Еврокупа у историји овог такмичења, и неће се играти преостали мечеви у плеј-офу: четвртфинале, полуфинале и финале.

Формат такмичења 
Доигравање укључује осам тимова који су се квалификовали као победници група и као другопласирани сваке од четири групе у Топ 16 фази Еврокупа.

Сваки пар у плеј-офу, осим финалног, игра се и у формату од три утакмице. Тим који је бољепласиран на табели у Топ 16 фази играће прву и трећу утакмицу као домаћин, а другу као гост. У случају резултата 2:0 , неће се играти трећа утакмица у четвртфиналу.

Квалификовани тимови

Укупна табела

Костур плеј-офа

Четвртфинале 
Почетак Плеј-офа Еврокупа је одложен због ситуације са новим Корона вирусом. Термини ће бити објављени накнадно. Такмичење је суспендовано до даљњег.

Прва утакмица

Партизан НИС vs. УНИКС Казањ

Промитеас Патра vs. Тофаш

Монако vs. Сегафредо Виртус Болоња

Уникаха vs. Умана Рејер Венеција

Друга утакмица

УНИКС Казањ vs. Партизан НИС

Тофаш vs. Промитеас Патра

Сегафредо Виртус Болоња vs. Монако

Умана Рејер Венеција vs. Уникаха

Трећа утакмица

Партизан НИС vs. УНИКС Казањ

Промитеас Патра vs. Тофаш

Монако vs. Сегафредо Виртус Болоња

Уникаха vs. Умана Рејер Венеција

Полуфинале 
Прва утакмица ће се играти 31. марта, друга утакмица 3. априла, а трећа утакмица 8. априла 2020. године.

Прва утакмица

Друга утакмица

Трећа утакмица

Финале 
Прва утакмица ће се играти 21. априла, друга утакмица 24. априла, а трећа утакмица 27. априла 2020. године.

Прва утакмица

Друга утакмица

Трећа утакмица

Референце

Спољашњи извори 

 Званичан сајт Еврокупа

Сезоне Еврокупа у кошарци
Кошарка у 2019.
Кошарка у 2020.